After Dark bezeichnet:
 After Dark (Bildschirmschoner), Bildschirmschoner
 After Dark (Film), US-amerikanischer Pornofilm von Kayden Kross (2018)

Siehe auch:
 Afterdark, Roman von Haruki Murakami